Бесов — русская фамилия.

Известные носители:
 Бесов, Дмитрий Николаевич (1924—2022) — основатель и директор ленинградской футбольной школы «Смена».
 Бесов, Олег Владимирович (род. 1933) — советский и российский математик.
 Бесова, Елена Евгеньевна (род. 1966) — советская и российская дзюдоистка.

Топоним 
 Бесов — хутор в Киквидзенском районе Волгоградской области России.